Francesca de Pinós-Fenollet i de Zurita (morta vers el 1663), tercera comtessa de Vallfogona, segona comtessa de Guimerà i vescomtessa d'Évol (per herència del seu parent Gaspar Galcerán de Pinós de So i d'Aragó-Gurrea), vescomtessa de Canet i d'Illa, baronessa de Peramola, Milany i La Portella i senyora de molts més llocs i baronies en gran part discutits. Tot aquest conjunt passà a la seva descendència i del seu segon marit Joan (III) Ferrandis d'Híxar i Fernández de Heredia, duc d'Híxar.

Vegeu també 
 Comtat de Guimerà
 Ducat d'Híxar
 Escut de Pinós

Enllaços externs 
 Enciclopèdia Catalana

Nobles catalans